Metod Bevk, slovenski hokejist, * 1. julij 1984, Kranj.

Bevk je kariero začel pri klubu HK Triglav Kranj, kjer je igral večji del svoje kariero, ob tem pa še za klube HK Sportina Bled, HDD ZM Olimpija in HK Slavija. Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezoni 2003/04.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih U18 in treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eugene Thunder
| NPHL
| 01/02
|
| 34
| 4
| 9
| 13
| 
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| -22
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 13
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 24
|-
| HK Triglav Kranj
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|02/03
|
| 13
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 11
| 2
| 0
| 2
|
| 45
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 0
| 2
| 2
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 2
| 4
| 6
|
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 24
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 27
| 4
| 3
| 7
|
| 105
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 4
| 6
| -2
| 24
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 22
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 6
| 11
| 17
|
| 28
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| HK Slavija
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|07/08
|
| 19
| 3
| 5
| 8
|
| 59
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Triglav Kranj
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 39
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 33
| 7
| 14
| 21
|
| 94
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 33
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 4
| 10
| 14
|
| 30
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 18
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |370
| bgcolor="#7FFF00" |55
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |-25
| bgcolor="#7FFF00" |699
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |57
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |157
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Kranjski športniki